Fiskö kan syfta på:

Finland 

 Fiskö, Björneborg, Satakunta, 
 Fiskö (Brändö, Åland), 
 Fiskö, Pargas, Åboland,